Села:
 Червоний Лан — Житомирська область, Коростенський район

 Червоний Лан — колишня назва села Некрите (Чернігівська область, Коропський район)